Prokeš ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislav Prokeš (1884–1966), tschechoslowakischer Schachstudienkomponist
 Zdeněk Prokeš (* 1953), tschechoslowakischer Fußballspieler